Alex Dujshebaev (né en 1992), handballeur espagnol ;
 Daniel Dujshebaev (né en 1997), handballeur espagnol ;
 Talant Dujshebaev (né en 1968), ancien handballeur russe naturalisé espagnol.